Круш:

Топонимы и гидронимы:
 Круш (приток Уфы) — река в Башкортостане.
 Круш — село в Караидельском районе Башкортостана.

Персоналии:
 Круш, Ирина Борисовна (род. 1983) — американская шахматистка, гроссмейстер.
 Круш, Фернанду (род. 1940) — португальский футболист, защитник.
 Круш, Штелвиу Роза да (род. 1989) — ангольский футболист.
 Круш Карвалью, Даниэл да (род. 1976) — португальский футболист, более известный как Дани.
 Лопеш да Круш, Франсишку Шавьер (род. 1941) — восточнотиморский политик, индонезийский дипломат.

См. также